Вя́земская — женская форма русской фамилии Вяземский, и топоним:

Известные носители  Вяземская, Вера Фёдоровна (1790—1886) — жена П. А. Вяземского, конфидентка и корреспондент А. С. Пушкина.
 Вяземская, Екатерина Павловна (более известна под фамилией Шереметева; 1849—1929) — фрейлина, статс-дама, кавалерственная дама.
 Вяземская, Елена Никитична (1745—1832) — дочь елизаветинского генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого.
 Вяземская, Любовь Орестовна (1869—1958) — русский и советский педагог.
 Вяземская, Мария Аркадьевна (более известна под фамилией Столыпина; 1819—1889) — гофмейстерина, статс-дама.

Топоним 
 Вяземская — станция Дальневосточной железной дороги в городе Вяземский, Хабаровский край.

См. также